El término animación puede referirse a:

 Animación, un conjunto de técnicas cinematográficas o visuales que consisten en la creación de la ilusión del movimiento mediante la aplicación del principio de persistencia de la visión. En ese sentido véase también:
 Cine de animación
 Animación limitada
 Animación japonesa o anime
 Animación para adultos
 Animación Flash
 Animación por computadora
Animación sociocultural, una actividad de intervención en la vida social para que una población humana pueda emanciparse y relacionarse;
 Animación, una disciplina artística y coreográfica llevada a cabo en general por mujeres jóvenes para dar apoyo y ánimos a un equipo deportivo masculino;
Animación, músicos de la música de la República Democrática del Congo.
 Animación suspendida, una técnica médica de ralentización de las funciones vitales, similar a la hibernación, y cuya utilización práctica podría aplicarse a astronautas que explorasen zonas del espacio exterior muy alejadas del planeta Tierra.